

Personnalités 

 Binda Pandey (née en 1966), femme politique népalaise ;
  (1827-1857), cipaye indien, rebelle contre les britanniques ;
 Manoj Kumar Pandey (1975-1999), officier de l'armée indienne ;
 Poonam Pandey (née en 1991), actrice et mannequin indienne ;
 Ridhima Pandey (née en 2009), militante écologiste indienne.